W14 peut faire référence à :
 Chute du haut d'un arbre, d’après la classification internationale des maladies ;
 Mercedes-AMG F1 W14 E Performance, une formule 1 de l’écurie Mercedes Grand Prix ;
 W14, la quatorzième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres